Zeitalter der Fische steht für

 Devon (Geologie)
 Fischezeitalter (Astrologie)
 eine zentrale Metapher im Roman Jugend ohne Gott